Эскадренные миноносцы типа «Альмиранте Линч» — тип чилийских эскадренных миноносцев. Построено два корабля. Оба списаны в 1919 году.
 Эскадренные миноносцы типа «Альмиранте Линч» — тип из шести чилийских эскадренных миноносцев, построенных в Великобритании. Два из них были переданы ВМС Чили до начала Первой мировой войны. Остальные четыре вошли в состав Королевского флота Великобритании. После окончания войны три из них были повторно закуплены чилийцами и вошли в состав их флота как тип «Альмиранте Вильямс».